Cressier kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Cressier, Neuchâtel – en kommun i kantonen Neuchâtel
 Cressier, Fribourg – en kommun i kantonen Fribourg